

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Paprotno – część miasta Świnoujście 
 Paprotno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Paprotno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice
 Paprotno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Mielno

Historyczne miejscowości w Polsce 
 Paportno – nieistniejąca wieś, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Fredropol.
 Paprotno – niezamieszkana wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie